Elitserien 1987/88 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1987/88, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1987/88, Saison der höchsten Spielklasse im schwedischen Mannschaftsschach

Siehe auch:
 Eliteserien 1987/88